Гран-при Мексики 1965 года — десятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1965 года. Автогонки прошли 24 октября 1965 года на автодроме имени братьев Родригес.

Пилот команды «Reg Parnell Racing» Иннес Айрленд опоздал к началу квалификации, а когда всё же появился на автодроме, то узнал, что он уволен из команды и его место занял гонщик команды NART Боб Бондурант. На автомобиле Бондуранта в квалификации стартовал заводской гонщик «Феррари» Лудовико Скарфиотти, но после того, как его напарник по команде NART Педро Родригес разбил свою машину на тренировке, итальянцу пришлось отдать свой автомобиль первому гонщику команды. На старте гонки Ричи Гинтер вырвался с третьего стартового места в лидеры и лидировал всю гонку до самого финиша, одержав свою единственную победу в карьере, которая также стала первой в истории для команды «Хонда» и шин Goodyear. Второе место Дэна Герни позволило его команде «Брэбем» выйти на третье место в итоговом зачёте Кубка конструкторов. Замкнувший призовую тройку Майк Спенс завоевал свой единственный подиум в карьере.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-65 Ричи Гинтер

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Мексики